Bień – wieś

Osoby noszące nazwisko Bień
 Adam Bień – polski polityk ruchu ludowego  
 January Bień – polski inżynier, specjalista inżynierii środowiska 
 Janusz Stanisław Bień - polski językoznawca komputerowy, profesor nauk humanistycznych
 Aleksy Bień – działacz socjalistyczny, poseł na Sejm II RP  
 Mieczysław Bień – generał brygady Wojska Polskiego, profesor
 Mieczysław Bień – polski samorządowiec, prezydent Tarnowa
 Tadeusz Bień – polski polityk, urzędnik państwowy, poseł na Sejm X i I kadencji 
 Krzysztof Bień – polski aktor 
 Krzysztof Bień – polski architekt
 Witold Bień – prezes NBP